Santa Brígida (Gran Canària), municipi de l'illa de Gran Canària, a les illes Canàries 
 Santa Brígida d'Amer, església romànica al terme d'Amer (la Selva)
 Santa Brígida de Suècia (Finsta, Suècia, 1303 - Roma, 1373), religiosa, mística i santa sueca, fundadora de l'Orde del Santíssim Salvador, copatrona d'Europa
 Santa Brígida d'Irlanda o de Kildare (~451–525), religiosa irlandesa, monja, abadessa i fundadora de diversos convents, venerada com a santa, és un dels sants patrons d'Irlanda, amb els sants Patrici i Columba d'Iona
 Orde de Santa Brígida o Orde del Santíssim Salvador, institut religiós femení de dret pontifici